Strasser (Straßer, ) är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:
 Arthur Strasser (1854–1927), österrikisk bildhuggare
 Gregor Strasser (1892–1934), tysk nazistisk politiker
 Jeff Strasser (född 1974), luxemburgsk fotbollsspelare och tränare
 Otto Strasser (1897–1974), tysk nazistisk politiker
 Rodney Strasser (född 1990), fotbollsspelare från Sierra Leone
 Valentine Strasser (född 1967), statschef i Sierra Leone (1992–6)

Tyska efternamn